Dzisna bezeichnet:

 Dysna, Fluss in Litauen und Weißrussland
 Dsisna, Stadt in Weißrussland
 Dzisna (Przybiernów) (deutsch: Dischenhagen), Dorf in der Gemeinde Przybiernów in der polnischen Woiwodschaft Westpommern

cs:Dysna
lt:Dysna (reikšmės)
ru:Дисна